Ви́ндзор, также уи́нсор () — англоязычное имя собственное и топоним:

Географические названия 
 Виндзор — город в Англии, в котором находится летняя резиденция британских королей.
 Уинсор — округ в штате Вермонт, США.
 Уинсор — город в штате Вермонт, США.
 Уинсор — город в штате Коннектикут, США.
 Уинсор — город в штате Нью-Йорк, США.
 Уинсор — тауншип в округе Траверс, Миннесота, США.
 Уинсор — город в провинции Новая Шотландия, Канада.
 Уинсор — город в провинции Онтарио, Канада.

Носители фамилии 
 Виндзор, Барбара (1937—2020) — американская киноактриса.
 Виндзор, Девон (род. 1994) — американская топ-модель.
 Виндзор, Джеймс (Джеймс Александр Филип Тео, виконт Северн; род. 2007) — второй ребёнок и единственный сын младшего сына королевы Елизаветы II принца Эдварда, графа Уэссекского.
 Виндзор, Мэри (1919—2000) — американская киноактриса.

Другое 
 Виндзорская династия (Виндзоры) — правящая королевская династия в Великобритании.
 Уильям Виндзор — кашмирский козёл, талисман 1-го батальона королевских валлийцев Британской армии.
 Виндзорский замок — резиденция британских монархов.
 Виндзор — галстучный узел.
 Полувиндзор — галстучный узел.

См. также 
 Уиндзор, Харли
 Нью-Уинсор (Новый Виндзор)
  (Старый Виндзор)